

Comme prénom 
 Tahir Musa Ceylan
 Tahir Hamut Izgil
 Tahir Elçi

Comme nom de famille 
 Faran Tahir (1963-), acteur américain ;
 Kamel Tahir (1945-2023), footballeur algérien ;
 Malika Tahir (1976-), patineuse artistique française ;
 Mohamed Tahir (1984-), footballeur soudanais ;
 Mudathir El Tahir (1988-), footballeur soudanais ;
 Sobia Tahir (1966-) chercheuse, autrice et professeure de philosophie pakistanaise.

Homonymie de patronyme
Homonymie de nom de famille